Pułapka czasu (The Time Trap) – opowiadanie Henry’ego Kuttnera z 1939, nominowane do Hugo
 Pułapka czasu (A Wrinkle in Time) – powieść Madeleine L’Engle z 1962
 A Wrinkle in Time – amerykański telewizyjny film z 2003 w reżyserii Johna Kenta Harrisona
 Pułapka czasu (A Wrinkle in Time) – amerykański film z 2018 w reżyserii Avy DuVernay